Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Whitehouse – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Lucas
 Whitehouse – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Smith
Gminy w USA:
 Whitehouse () – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson
 Whitehouse – Brytyjska grupa muzyczna, legenda power electronics.
Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Whitehouse – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 White House – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)